39-й чемпионат мира проходил в Праге. Соревнования в группе В проходили с 24 марта по 2 апреля в Бухаресте (Румыния). В группе C в Меркуря-Чук (Румыния) с 3 по 12 марта.

Формула соревнований не изменилась. Команды играли в два круга. Впервые в олимпийский год чемпионат мира и Европы был проведён отдельно от Олимпиады. В первую очередь это было сделано для того, чтобы вернуть на чемпионаты мира канадцев, которые могли бы использовать на этих турнирах профессионалов, так как на Олимпиады путь им был закрыт. Однако и этот чемпионат прошел без родоначальников хоккея. Хозяева льда команда Чехословакии, воспользовавшись преимуществом родных стен, прервала серию побед сборной СССР на 9 чемпионатах подряд, и стала чемпионом мира.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Приз «Справедливой игры» 
 Сборная СССР

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1972
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1972

Примечания

Литература 

Апрель 1972 года
Спорт в Чехословакии в 1972 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1972
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии
Чемпионаты Европы в 1972 году